Храм Святой Параскевы Пятницы — христианский храм, освящённый в честь святой Параскевы Пятницы. Как правило, Параскевы Иконийской, за редкими исключениями.

Белоруссия 

 Церковь Параскевы Пятницы — православная церковь в деревне Чернихово, Барановичский район.

Болгария 

 Храм Святой Параскевы Пятницы в селе Сырневец Старозагорской области.

Польша 

 Церковь святой Параскевы Пятницы — католическая церковь в селе Квятонь, Малопольское воеводство;
 Церковь святой Параскевы Пятницы — православная церковь в селе Квятонь, Малопольское воеводство;
 Церковь Святой Параскевы (Новица) — грекокатолический храм в селе Новица, Малопольское воеводство;
 Церковь Святой Параскевы (Усце-Горлицке) — грекокатолический храм в селе Усце-Горлицке, Малопольское воеводство.

Россия 

 Пятницкая церковь в Суздале Владимирской области.
 Церковь Параскевы Пятницы в Волгограде.
 Церковь Параскевы Пятницы в Белозерске Вологодской области.
 Храм святой великомученицы Параскевы Пятницы в селе Боево Воронежской области.
 Церковь Параскевы Пятницы в Савино Екатеринбургской епархии.
 Церковь Параскевы Пятницы, она же Петропавловская — в Калуге.
 Церковь Параскевы Пятницы в деревне Барабаново Красноярского края.
 Церковь Параскевы Пятницы (1903—1914) в селе Погорельцево Курской области.
 Церковь Параскевы Пятницы в Охотном Ряду — храм, существовавший до 1928 года в Охотном Ряду Москвы.
 Храм Параскевы Пятницы на Пятницкой — храм, существовавший до 1935 года на Пятницкой улице Москвы.
 Храм великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове Москвы.
 Церковь Параскевы Пятницы в селе Пятницы Нижегородской области. Не действует.
 Церковь Параскевы-Пятницы на Торгу в Новгороде (1207).
 Церковь Параскевы Пятницы в Омске (1901).
 Пятницкая церковь в Толпине — в Рязанской области.
 Пятницкая церковь — в Татарстане.
 Церковь Параскевы Пятницы (1864) — в деревне Мшенцы Тверской области.
 Пятницкая церковь — в Тобольске Тюменской области.
 Церковь Параскевы Пятницы (1831) — в селе Тушна Ульяновской области. В советское время колокольня храма была разрушена, здание пришло в запущенное состояние. Восстанавливается.
 Церковь Параскевы Пятницы в Ярославле на Туговой горе (старое городское кладбище) 
 Церковь Пятницы в Калашном — один из самых ярких образцов украинского барокко в средней России (сер. XVIII в.), в 1930-е годы была снесена колокольня, само здание храма использовалось как общежитие и как спортивный зал. В 1995 году храм был передан РПЦ. Несколько лет шли реставрационные работы. Сейчас отстроена новая колокольня, максимально похожая на ранее уничтоженную. Автор Лидия Ивановна Русакова. Ныне действующий храм.
 Пятницкая церковь на Всполье (Ярославль) — четырёхстолпная, пятиглавая, освящена в 1689 году, известна редким каменным иконостасом, снесена в 1920-е годы.
 Церковь Параскевы Пятницы в Боровичах

Румыния 

 Церковь Параскевы Пятницы (Питешти)

Украина 

 Храм святой Параскевы Пятницы (Чернигов)
 Церковь святой Параскевы Пятницы (Львов).
 Пятницкий храм (Люботин).

Примечания